gromada Bukowa (powiat biłgorajski)
 gromada Bukowa (powiat włoszczowski)

także:
 gromada Bukowa Śląska (powiat namysłowski)
 gromada Bukowa Wielka (powiat chełmski)